That Old Feeling –  brano musicale del 1937 composto da Sammy Fain e Lew Brown 
 Questo pazzo sentimento (That Old Feeling) – film del 1997 diretto da Carl Reiner